Sœur Marie-Madeleine est en religion le nom de

 Élise Cestac (1811-1849), religieuse française
 Marie-Madeleine de Pazzi (1566-1607), carmélite florentine
 Julie Françoise-Catherine Postel (1756-1846), fondatrice de la Congrégation des sœurs des Écoles chrétiennes de la Miséricorde

Nom en religion